

Nom commun 
matula est un nom commun pouvant désigner :
 un urinal de verre utilisé au Moyen-Âge.

Nom propre 
Matula est un nom propre pouvant désigner :

Personnes 
 Iosif Matula (1958-), un homme politique roumain
 Kimberly Matula (1988-), une actrice américaine

Personnages de fiction 
 Josef Matula, un personnage de la série télévisée allemande Un cas pour deux (Ein Fall für zwei)

Autres 
 Matula, téléfilm allemand diffusé en 2017